

Codici 
 XSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di South Indian Lake (Canada)

Informatica 
 X/Open System Interfaces Extension – una specifica supplementare alla Single Unix Specification del consorzio The Open Group
 Softimage|XSI – software di grafica 3D